Samsung SGH-X620 — трьохдіапазонний стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 Nokia 7260
 Alcatel OneTouch 557
 Alcatel OneTouch 556
 Siemens CX70
 Siemens ME75

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 / Опис на сайті Samsung

X
Мобільні телефони, представлені в 2005 році